Fischer Béla (1848–1913) Ganz vezérigazgató
 Fischer Béla (1877–1953) alispán